Fabricius János (1635–1675) gimnáziumi tanár
 Fabricius János (?–1734) evangélikus lelkész
 Fabricius János (1752–1833) evangélikus lelkész